Detalhes do torneio de Duplas Masculinas do US Open de 2009. 

Lukáš Dlouhý e Leander Paes venceram na final 3-6, 6-3, 6-2 a dupla formada por Mahesh Bhupathi e Mark Knowles.

Fase final

Fases anteriores

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4 

D
US Open - Duplas masculinas